Е́двардс () — англомовне патронімічне прізвище англійського та валлійського походження. Буквально означає «син Едварда» ().

Відомі носії прізвища

А 
 Альфонс Мілн-Едвардс ( ; 1835—1900) — французький зоолог, палеонтолог і орнітолог.

Б 
 Блейк Едвардс (, уроджений — Вільям Блейк Крамп, ; 1922—2010) — американський сценарист;
 Борис Едвардс (1860—1924) — український і російський скульптор.
 Брюс Едвардс (; ?) — австралійський дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол Австралії в Україні (з 2020).

В 
 Вівіан Едвардс (; 1896—1949) — американська акторка німого кіно.
 Вілліс Едвардс (; 1903—1988) — англійський футболіст і Футбольний тренер.

Г 
 Глен Едвардс (; 1918—1948) — пілот-випробувач ВПС США;
 Гелен Том Едвардс (; 1936—2016) — американська вчена, фізик, спеціалістка з фізики прискорювачів.

Ґ 
 Ґрант Едвардс (;  1970) — австралійський офіцер економічної поліції в Австралії.

Д 
 Даг Едвардс (;  1971) — американський баскетболіст, форвард;
 Данкан Едвардс (; 1936—1958) — англійський футболіст, півзахисник. Один з восьми футболістів «Манчестер Юнайтед», що загинули в Мюнхенській авіакатастрофі.
 Даян Едвардс (;  1942) — британська вчена-палеонтолог.
 Девід Едвардс (;  1986) — валлійський футболіст.
 Джеймс Едвардс:
 Джеймс Едвардс (;  1955) — американський баскетболіст, центровий і форвард.
 Джеймс Едвардс (; 1927—2014) — американський державний діяч, губернатор Південної Кароліни (1975—1979), міністр енергетики США (1981—1982).
  (;  1958) — американський астронавт.
 Джон Едвардс:
 Джон Едвардс (;  1953) — американський політик, колишній сенатор Конгресу США від Північної Кароліни.
 Джон Бел Едвардс (;  1966) — американський політик-демократ.
 Джонатан Едвардс (;  1966) — англійський легкоатлет, олімпійський чемпіон (2000).
 Джордж Едвардс (; 1694—1773) — британський натураліст і орнітолог.
  (;?-2003) — англійський авіаційний інженер, конструктор.
 Дон Едвардс (;  1955) — канадський хокеїст.

Е 
 Едвард Едвардс (; 1742—1815) — британський мореплавець, адмірал Королівського військового флоту Великої Британії.
 Едвін Едвардс (  1927) — американський політичний діяч, чотирикратний губернатор Луїзіани.
 Едді Едвардс (;  1963) — британський лижник у стрибках з трампліну, національний герой Великої Британії, популярний персонаж таблоїдів.
 Елізабет Едвардс (; 1949—2010) — американська письменниця і юрист, дружина Джона Едвардса.
 Есмонд Едвардс (; 1927—2007) — американський джазовий фотограф, музичний продюсер та інженер звукозапису.
 Еллін Регіна Едвардс (;  1965) — справжнє ім'я канадської поетеси-співачки у стилі кантрі-поп Шанайя Твейн.

К 
 Карлос Едвардс (;  1978) — тринідадський футболіст;
 Кліфф Едвардс (; 1895—1971) — американський співак, актор і музикант.
 Колін Едвардс (;  1974) — американський мотогонщик.
 Кріс Едвардс (;  1980) — британський музикант, найбільш відомий, як бас-гітарист гурту «Kasabian».
 Куртіс Едвардс (;  1994) — англійський футболіст, півзахисник.

М 
 Майкл Едвардс (;  1938) — британський та французький поет, літературний критик.
 Марв Едвардс (;  1935) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.
 Мбоя Едвардс (;  1976) — професійний канадський бодібілдер.

Н 
 Норман Едвардс (; 1962—2015) — ямайський легкоатлет, спринтер, олімпійський медаліст (1984).

Р 
 Рахім Едвардс (;  1995) — канадський футболіст, півзахисник
 Роберт Едвардс (; 1925—2013) — британський вчений-фізіолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини за 2010 рік.

С 
 Санні Едвардс (;  1996) — британський професійний боксер, чемпіон світу за версією IBF (2021—т.ч.) у найлегшій вазі.
 Сиденем Едвардс (; 1769—1819) — британський ботанік, ботанічний ілюстратор.

Т 
 Тед Едвардс (; 1884—1945) — американський кіноактор епохи німого кіно.
 Тереза Едвардс (;  1964) — американська баскетболістка, олімпійська чемпіонка (1984, 1988, 1996, 2000).
 Тревор Едвардс (;  1937) — валлійський футболіст, захисник.

Ч 
 Чарлі Едвардс (;  1993) — британський професійний боксер, чемпіон світу за версією WBC (2018—2019) у найлегшій вазі.

Примітки 

Патронімічні прізвища